Raj na ziemi – polski film z 1970 roku,
 Raj na ziemi (Vivre au paradis) – francuski film z 1998 roku,
 Raj na ziemi (Wanderlust) – amerykański film z 2012 roku,
 Raj na ziemi (Living Edens) – amerykański serial telewizyjny z 1997 roku,
 Raj na ziemi – album zespołu Piersi z 1997 roku.